

Cinema 
Così parla il cuore (Deep in My Heart) – film del 1954 diretto da Stanley Donen
Deep in My Heart – film per la televisione del 1999 diretto da Anita W. Addison

Musica 
Deep in My Heart – singolo dei Club House del 1990